Кен Маркус (; 2 октября 1946, Голливуд, Калифорния, США) — американский фотограф, известный своей гламурной фотографией в мужских журналах Penthouse и Playboy.

Карьера 
На протяжении свыше 30 лет он создал сотни фотоальбомов, редакционных материалов, обложек альбомов и рекламы. Его работы показана в галереях, опубликованных в книгах и журналах. Он был художником-резидентом в музее Йосемитского национального парка. Маркус также читает лекции и проводит семинары на международном уровне. У него есть свой сайт, посвящённый БДСМ.

Также известен своими портретами знаменитостей, среди которых Карим Абдул-Джаббар, Вирджиния Мэдсен и Том Арнольд.

Библиография 
 Contemporary American Erotic Photography: Volume 1 (1984)
 California Club (1996)
 Two Faces (1996)
 Two Knotty Boys: Back on the Ropes (2009)

Награды 
 Award of Distinctive Merit at the Art Directors Club Annual Awards (1973)
 Editorial Award for Photography by Playboy Magazine (1980)
 Editorial Award for Photography by Playboy Magazine (1981)
 Best Photography — Studio at the Academy of Bodybuilding and Fitness Awards (1992)
 Publisher’s Choice Award by Adult Stars Magazine (2001)
 Best Bondage Photographer by The Bondage Awards (2010)

Примечания

Ссылки 
 Ken Marcus’s erotica site
 Ken Marcus Gallery.com, print sale site
 Ken Marcus’s old portfolio site